Balima ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Balima (* 1985), burkinischer Fußballspieler 
 Marie Odile Bonkoungou Balima (* 1961), burkinische Politikerin und Diplomatin